Енсенада има више значења:

 Енсенада
 Енсенада (Мексико), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Енсенада (Доња Калифорнија), општина у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Енсенада (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Енсенада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Енсенада, Чалко (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Енсенада (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Енсенада, 5 де Дисијембре (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Енсенада, Хуан Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Енсенада (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику